Příjmení Fernandes může znamenat: 

 Antonio Fernandes (kolem 1500) – portugalský cestovatel a mořeplavec
 Bernardo Fernandes da Silva (* 1965) – brazilský fotbalista
 Daniel Fernandes (* 1973) – reprezentant Francie v judu
 Dinis Fernandes (15. stol.) – portugalský mořeplavec a obchodník
 Gerso Fernandes (Gerso; * 1991) – portugalský fotbalový záložník z Guiney-Bissau
 Mário Figueira Fernandes (* 1990) – brazilsko-ruský fotbalový obránce
 Oscar Lino Lopes Fernandes Braga (1931–2020) – angolský katolický kněz a emeritní biskup 
 Paula Fernandes (* 1984) – brazilská hudebnice
 Pedro Fernandes de Queirós (1563–1615) – portugalský mořeplavec
 Serafim Fernandes de Araújo (1924–2019) – brazilský biskup a kardinál
 Tiago Fernandes (* 1993) – brazilský tenista

Viz též Fernández, Fernandez, Fernando

Portugalská příjmení